Æthelheard kan zijn:
 Æthelheard van Wessex, koning van Wessex (726-739)
 Æthelhard, aartsbisschop van Canterbury (792-796 en 798-805)